Pissarra o llicorella, roca metamòrfica de textura granular fina i homogènia i estructura laminada
 Pissarra bituminosa, roca metamòrfica de gra fi amb prou material orgànic per poder proporcionar petroli o gas natural
 Pissarra digital
 Pissarra (estri), peça de material pla i rígid, que s'utilitza per escriure com un mitjà d'enregistrament de gravats o signes
 Arquitectura en pissarra, model arquitectònic de programari utilitzat en sistemes basats en el coneixement